

Biografia
Ellie è nata a Oxford, Inghilterra. È una ragazza molto attiva, mentre la danza e il teatro occupano la maggior parte del suo tempo prende anche lezioni di Karate. Ellie è anche molto legata agli animali, possiede infatti due conigli, un cocker spaniel, e ama i cavalli.

Ellie ha iniziato la sua carriera di attrice nella serie della BBC Robin Hood recitando il ruolo di Mary. Poi è apparsa anche nella serie sempre della BBC Hobly City recitando il ruolo di Emma Walker.

Il ruolo più noto di Ellie è quello della giovane Lily Evans nell'epilogo finale della serie cinematografica di Harry Potter, Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2. Ellie ha fatto un provino ai Leavesden studios insieme a Benedict Clarke (nella parte del giovane Severus Piton) e, qualche settimana dopo ha ottenuto il ruolo della giovane Lily Evans. Nel 2013 Ellie compare nel film Welcome to the Punch.

Ellie è una grande fan di quidditch, ha imparato a giocarlo dai membri delle cinque squadre nazionali che hanno partecipato ai IQA 2012 Summer Games (Canada, Regno Unito, Australia, Francia e Stati Uniti). Ha un fratello più piccolo di nome Joe.

Filmografia

Cinema 
 Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2 (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2), regia di David Yates (2011)
 Pranks, regia di Marios Chirtou - cortometraggio (2012)
 Welcome to the Punch - Nemici di sangue (Welcome to the Punch), regia di Eran Creevy (2013)

Televisione 
 Robin Hood (serie televisiva 2006) - serie TV, 1 episodio (2009)
 Holby City - serie TV, 3 episodi (2009)
 Doctor Who - serie televisiva, 1 episodio (2012)
 I Borgia - serie TV, 2 episodi (2013)
 How to Identify a Serial Killer - serie TV (2019)

Note

Collegamenti esterni 
 

Attori bambini britannici